In 1986 werd het 54ste seizoen gespeeld van de Primera División. Colo-Colo werd kampioen.

Eindstand

Finale

Pre-Libertadores

Externe link
RSSSF

1986
Competitievoetbal 1986/87